Апанасенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Апанасенки — деревня в Глубокском районе Витебской области (Голубичский сельсовет).
 Апанасенки — хутор в Миорском районе Витебской области (Перебродский сельсовет).

Россия 
 Апанасенки — деревня в Невельском районе Псковской области.